Жардинополис (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии.
 Жардинополис (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии.